Antonio Tiberi (né en 2001), coureur cycliste italien ;
 Damien Tibéri (né en 1985), footballeur français ;
  ;
 Francesco Tiberi Contigliano (né le  à Contigliano, dans l’actuelle province de Rieti, dans le Latium, alors dans les États pontificaux et mort le  à Rome), cardinal italien du  ; 
 Jean Tiberi (né en 1935), homme politique français, maire de Paris de 1995 à 2001 puis du 5è arrondissement de ce département-ville ;
 Jean-Paul Tibéri (né en 1942), auteur de bande dessinée français
 Xavière Tiberi (née Casanova en 1936), épouse de Jean Tiberi.